Жорж Бернанос (; 20 февраля 1888, Париж — 5 июля 1948, ) — французский писатель, участник Первой мировой войны. Будучи римским католиком и монархистом, он выступал рьяным противником буржуазного мышления, которое, по его мнению, привело к падению Франции в 1940 году.

Биография 

Сын гобеленщика и крестьянки. Вырос на северо-востоке Франции, в провинции Артуа. В молодости принадлежал к традиционалистскому националистическому движению «Аксьон франсез», в период наступления фашизма, в конце 1920-х — начале 1930-х годов, порвал с ним и его идеологом Шарлем Моррасом. В 1934—1937 жил на Мальорке. Вначале был близок к франкистам, однако, став свидетелем учиненной ими резни, перешел на республиканскую сторону. 1938—1945 провел в эмиграции в Бразилии, в своих печатных выступлениях поддерживал французское Сопротивление. После войны по приглашению Де Голля вернулся во Францию, но отказался от предложенных ему высоких официальных постов и последние годы жизни прожил в Тунисе. Похоронен на территории коммуны Пельвуазен (Франция).

Произведения

Романы 
 Под солнцем Сатаны / Sous le soleil de Satan (1926, фильм Мориса Пиала, 1987)
 L’Imposture (1927)
 La Joie (1928, премия «Фемина»)
 Un crime (1935)
 Дневник сельского священника / Journal d’un curé de campagne (1935—1936, Большая премия Французской Академии, (фильм Робера Брессона, 1951)
 Новая история Мушетты / Nouvelle Histoire de Mouchette (1937, (фильм Робера Брессона, 1967)
 Господин Уин / Monsieur Ouine (1943, опубликован в Рио-де-Жанейро)
 Диалоги кармелиток / Dialogues des Carmélites (1949, опера Франсиса Пуленка, 1957, фильм Филиппа Агостини, 1960).
 Un mauvais rêve (1950)

Эссе и выступления 
 La Grande Peur des bien-pensants (1931)
 Les Grands Cimetières sous la lune (1938)
 Scandale de la vérité (1939)
 La France contre les robots (1944, опубл.в Рио-де-Жанейро)
 Le Chemin de la Croix-des-Âmes (4 тт., 1943—1945, опубл.в Рио-де-Жанейро)
 Les Enfants humiliés (1949)
 Essais et écrits de combat, tome I—II (1971—1995)

Переписка 
 Le combat pour la liberté. Correspondance inédite, tome I—III (1971—1983)

Издания на русском языке 
 Под солнцем Сатаны. Дневник сельского священника. Новая история Мушетты М.: Художественная литература, 1978. 624 с. (Зарубежный роман XX века)
 Сохранять достоинство. М.: Прогресс, 1988. 440 с. (Зарубежная художественная публицистика и документальная проза)
 Дневник сельского священника. Новая история Мушетты. Господин Уин. М.: Терра, 1997. 576 с. (Библиотека французского романа)
 Униженные дети. Дневник 1939—1940. СПб.: Владимир Даль, 2005. 256 с. (Дневники XX века)
 Свобода… для чего? СПб.: Издательство Ивана Лимбаха, 2014. 288 с.

Литература 
 Picon G. Georges Bernanos. Paris: R. Marin, 1948
 Béguin A. Bernanos par lui-même. Paris: Éditions du Seuil, 1954
 Georges Bernanos. Paris: L’Herne, 1962
 Renard P. Georges Bernanos, témoin. Toulouse: Presses universitaires du Mirail, 1994
 Milner M. Exil, errance et marginalité dans l'œuvre de Georges Bernanos. Paris: Presses Sorbonne nouvelle, 2004
 Robinson Tobin M. Georges Bernanos: the theological source of his art. Монреаль: McGill-Queen’s UP, 2007

Ссылки 
 [www.belousenko.com/wr_Bernanos.htm Ж. Бернанос в библиотеке Белоусенко]
 Бернанос на сайте IMDb

Персоналии по алфавиту
Писатели Франции XX века
Родившиеся в 1888 году
Родившиеся в Париже
Умершие в 1948 году
Монархисты Франции
Участники Первой мировой войны (Франция)
Лауреаты премии Фемина
Похороненные в департаменте Эндр